Mélusine réfère à :

Légendes et folkloristique 
 Mélusine, fée présente dans la littérature du Moyen Âge ;
 Mélusine de Hierges, personnage imaginaire, issu de la littérature fantastique du Moyen Âge ;
 Mélusine, revue de folkloristique, fondée par Henri Gaidoz et Eugène Rolland en 1878 et qui a paru jusqu'en 1912.

Musique 
 Mélusine, groupe de musique folk français (formé en 1973).
 Mélusine (1975), premier album (studio) éponyme du groupe Mélusine.

Bande-dessinée 
 Mélusine, personnage central d'une série de bande dessinée du même nom, par Clarke et Gilson.

Cinéma 
 Mélusine, film allemand de Hans Steinhoff (1944).

Autres 
 Mélusine, en héraldique, figure imaginaire inspirée par la fée Mélusine ;
 Mélusine, gentilé féminin de la ville de Lusignan dans le département de la Vienne en France, ville liée à la légende de la fée Mélusine ;
 Mélusine, nom choisi par la SNCF pour nommer sa voiture TGV destinée à la mesure de la qualité des lignes à grande vitesse ;
 (373) Mélusine, astéroïde découvert en 1893 ;
 Tour Mélusine, donjon du chateau de Vouvant (Vendée) ;
 Mélusine, bière produite à Chambretaud en Vendée ;
 Mélusine, nom d'un réacteur nucléaire de recherche, situé à Grenoble ;
 Fontaine Mélusine, appareil de purification et de biodynamisation de l'eau du robinet commercialisé par la société Aqua Dyn sise à Auroville en Inde ;
 Mélusine, une protéine chaperon musculaire ;

Notes et références